Jan Zimmermann – polski prawnik
 Jan Zimmermann – niemiecki piłkarz
 Jan Zimmermann – niemiecki siatkarz